Pulpa steht für:

 das Fruchtfleisch oder Fruchtmark bei einigen Früchten (siehe dort auch zur Wortgeschichte)
 die Zahnpulpa
 die rote und weiße Milzpulpa, siehe Milz #Anatomie

Siehe auch:
 Pulp